

Persone 
 Lucile Grahn (1819-1907) – ballerina danese
 Karl-Erik Grahn (1914-1963) – calciatore e allenatore di calcio svedese
 Bengt-Erik Grahn (1941-2019) – sciatore svedese
 Ove Grahn (1943-2007) – calciatore svedese
 Sven Grahn (1946) – ingegnere svedese
 Tobias Grahn (1980) – calciatore svedese

Geografia

Stati Uniti d'America 
 Grahn – area non incorporata nella contea di Carter (Kentucky)

Pagine correlate 
Gran (disambigua) – pagina di disambiguazione